Maria di Prussia
Maria di Hohenzollern (1579-1649)
Maria di Prussia (1825-1889), regina consorte di Baviera
Maria di Prussia (1855-1888)